Planetarium Manager (também conhecido por PM ou PManager) é um jogo online grátis.

Com base nos dados de fevereiro de 2007, o jogo possui cerca de 16.000 usuários e oferece suporte a 60 países e 27 idiomas diferentes.

Pode-se  jogar gratuitamente, mas há um tipo (opcional) de conta paga de nome PMFan, que fornece aos usuários acesso especial a novos recursos gráficos e estatísticas, habilidade de criar e participar de torneiros personalizados, entre outras opções. Entretanto, nenhuma vantagem dentro do jogo é dada a estes usuários.

Ligações externas
 Página do Planetarium Manager

Jogos eletrônicos de 2002
MMORPG
Jogos eletrónicos desenvolvidos em Portugal
Jogos eletrônicos de navegador